Daniel MacDonald eller McDonald kan syfta på:

Personer 
 Daniel McDonald (1817–1911), kanadensisk advokat och politiker i Nova Scotia
 Daniel MacDonald (1821–1853), irländsk målare från Cork
 Daniel Macdonald (1846–1927), skotsk-australiensisk missionär och språkvetare
 Daniel D. McDonald (1865–???), kanadensisk politiker i Manitoba från Nairn
 Daniel C. MacDonald (1882–???), bonde och politiker på Prince Edward Island
 Daniel MacDonald (1908–1979), kanadensisk brottare och olympisk silvermedaljör
 Daniel J. MacDonald (1918–1980), kanadensisk politiker och ledamot i Nova Scotia från Bothwell
 Daniel MacDonald (född ???), schackvarianten omegaschacks skapare från Toronto
 Daniel H. Macdonald (född ???), forskare och professor vid Australian National University
 Daniel Macdonald (född 1962), före detta kenyansk kricketspelare
 Daniel Macdonald (född ???), kemist vid Neogen Europe Ltd i Storbritannien

Se även 
 MacDonald (olika betydelser)